Примера Уругвая по футболу 1985 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Суд Америка. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1985 (Пеньяроль и Уондерерс) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1986.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1985
Футбол в Южной Америке в 1985 году
1980-е годы в Уругвае